Смартфон получил OLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400 x 1080 пикселей с яркостью до 800 кд/м2.

Он поддерживает частоту обновления изображения до 120 Гц, частоту ШИМ 1920 Гц и отображает 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Экран охватывает 93% площади лицевой панели, он защищён закалённым стеклом.

Телефон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695 5G, объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, однако есть возможность расширения памяти до 11 ГБ. Объём флеш-памяти равен 128 ГБ.

В основной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения, дополнительно смартфон получил ультраширокоугольную камеру разрешением 5 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Быстрое знакомство с Honor X9a: отличный экран и флагманский дизайн

Толщина корпуса составляет 7,9 мм, а масса равна 175 г. Телефон оборудован аккумулятором ёмкостью 5100 мА•ч. Его хватает на 29 часов воспроизведения музыки, 24 часа потоковых трансляций на YouTube, 19 часов просмотра роликов в TikTok или 11 часов в играх. 40-ваттная зарядка позволяет за полчаса зарядить аккумулятор ещё для 12 часов просмотра видео.

Honor X9a работает под управлением Magic UI 6.1 на базе операционной системы Android 12. В смартфоне используется фирменная технология Anti-Aging Engine, которая поддерживает производительность на высоком уровне даже спустя длительное время.